Avstrija je razdeljena na 79 političnih okrajev (Politische Bezirke) in 15 statutarnih mest (Statutarstadt).

Spodnji seznam avstrijskih okrajev in statutarnih mest zajema vse politične okraje Avstrije z navedbo pripadnosti posamezni zvezni deželi. V zveznih deželah Vorarlberg in Spodnja Avstrija se politični okraji imenujejo upravni okraji (Verwaltungsbezirke). Vodstvo teh upravnih enot ni izvoljeno, ampak deluje po uradni dolžnosti.

Okrajna struktura zajema:
15 statutarnih mest (Statutarstädte), ki so pod vodstvom magistrata oz. župana.
79 okrajev, ki imajo kot najvišji organ tako imenovane okrajne glavarje (Bezirkshauptmann).
1 ekspozitura (prim. politična ekspozitura), ki pomenita neke vrste zunanjo izpostavo okrajnega glavarstva znotraj posameznega okraja.

Večina političnih okrajev je v nadaljnjem razdeljenih na sodne okraje. Vsega skupaj je 200 sodnih okrajev s pripadajočimi okrajnimi sodišči, pri čemer pristojnosti sodnih okolišev niso podrejene tej upravni strukturi.
Glavno mesto Dunaj je hkrati zvezna dežela, politični okraj in občina. Poleg tega je Dunaj razdeljen na 23 dunajskih občinskih okrajev (Wiener Gemeindebezirke), ki pa v svoji strukturi ne sovpadajo s politično strukturiranimi okraji. Občinske okraje vodijo izvoljeni okrajni načelniki (Bezirksvorsteher), ki imajo le nekatere pristojnosti.

Glej tudi
 Dunajski okraji
 Seznam mest v Avstriji
 Zvezne dežele Avstrije

Zunanje povezave 

Okraji v Avstriji